Frederick Seitz (ur. 1911, zm. 2008) – amerykański fizyk
 Ignaz Seitz (ur. 1922, zm. ?) – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Joseph Julius Seitz (1847–1912) – niemiecki rzeźbiarz, przedstawiciel historyzmu, twórca licznych pomników i nagrobków
 Karl Seitz (ur. 1869, zm. 1950) – austriacki polityk, prezydent
 Roland Seitz (ur. 1964) – niemiecki piłkarz i trener piłkarski

 (4978) Seitz – planetoida z pasa głównego asteroid